Music Box, Mariah Carey-album
Music Box, Roni Size-album
Music Box, Costa-Gavras 1989-ben készült filmje
Music Box, szlovák kereskedelmi tévé csatorna